

Toponymes

Canada 
 Lucerne, village de l'Outaouais fusionné à Aylmer en 1975. Fait maintenant partie de la grande ville de Gatineau.

États-Unis 
 Lucerne, census-designated place située en Californie ;
 Lucerne, dans l'Ohio ; 
 Lucerne, un village situé à l'est du comté de Putnam, dans le Missouri.

France 
 La Lucerne-d'Outremer, commune française de la Manche ;
 Abbaye de La Lucerne, Abbaye fondée au s-|XII|e à La Lucerne-d'Outremer

Italie 

 Lucerne Saint-Jean, commune italienne du Piémont.

Suisse 
 Lucerne, une ville suisse ;
 le canton de Lucerne, un canton suisse ;
 le district de Lucerne, un des cinq anciens districts du canton homonyme, jusqu'au  ;
 l'arrondissement électoral de Lucerne-ville, un des six arrondissement électoraux du canton homonyme;
 l'arrondissement électoral de Lucerne-campagne, un des six arrondissement électoraux du canton homonyme.

Littérature 
 Lucerne est le titre d'une nouvelle de l'écrivain russe Léon Tolstoï écrite en 1857 et inspirée par son séjour à Lucerne.

Divers 
 Buick Lucerne, une automobile

Homonymie de toponyme